Jamielnik bezeichnet Ortschaften in Polen:
 Jamielnik (Lidzbark), Dorf in der Gmina Lidzbark im Powiat Działdowski der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Jamielnik (Nowe Miasto Lubawskie), Dorf in der Gmina Nowe Miasto Lubawskie im Powiat Nowomiejski der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Jamielnik (Stoczek Łukowski), Weiler in der Gmina Nowe Miasto Lubawskie in der Woiwodschaft Lublin